Grund bezeichnet:

 einen philosophischen Ausdruck, der im allgemeinsten Sinne auf die Frage „Warum“ antwortet, siehe Grund (Philosophie)
 in der philosophischen Disziplin der Handlungstheorie einen Beweggrund, siehe Grund (Handlungstheorie)
 in der Rechtswissenschaft die Causa, siehe Causa (Rechtsgrund)

 allgemein ein Rechtsbegriff des Besitzes und Eigentums („Grund und Boden“), siehe Grundstück
 die Sohle eines Gewässers, der Gewässergrund
 die Sohle eines Tals, der Talgrund
 in den Künsten, für Farbauftrag wie Schlagmetall, die Grundierung
 in der Heraldik der Schildfuß
 einen Familiennamen, zu Namensträgern siehe Grund (Familienname)

Grund heißen folgende geographischen Objekte:
 Bad Grund (Harz), Stadt im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen, Deutschland
 Saas-Grund, politische Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Orte:
 Grund (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, Deutschland
 Grund (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Grund (Dabel), Wohnplatz von Dabel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Grund (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Grund (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grund (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grund (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Grund (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grund (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grund (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Grund (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grund (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Grund (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Grund (Nordhalben), Ortsteil des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Grund (Ottenhofen), Ortsteil der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern
 Grund (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grund (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grund (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Grund (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Grund (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Grund (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grund (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grund (Geisenheim), Ortsteil der Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Grund (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Hilchenbach), Ortsteil der Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Leverkusen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grund (Wilsdruff), Ortsteil der Stadt Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

 Grund (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Österreich
 Grund (Gemeinde Wullersdorf), Ortschaft der Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Grund (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Grund (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Grund (Gemeinde Sankt Barbara), Ortsteil von Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Grund bei Gstaad, Ortschaft in der Gemeinde Saanen, Kanton Bern, Schweiz
 Grund (Grindelwald), Ortsteil von Grindelwald, Kanton Bern
 Grund (Kerns), Ortsteil von Kerns, Kanton Obwalden

 Grund (Luxemburg), Ortsteil von Luxemburg (Stadt), Luxemburg

historisch:
 Grunta, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Grund (Vejprty), ehemaliger Gemeindeteil der Stadt Vejprty, Tschechische Republik
 Grondo, Ortsteil der Gemeinde Rimella, Provinz Vercelli, Italien
 Schloss Dřevíč, ehemaliges Jagdschloss in Tschechien (Schloss Grund)

Tal:
 Grund (Eberbach), rechte Bachmulde zum Eberbach (zur Sulm) vor Weißenhof, Stadt Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch: